The D4 — рок-группа из Новой Зеландии, сформированная в 1998 году.

Группа была сформирована гитаристами/вокалистами Dion и Jimmy в Окленде в 1998 году, после их перехода из бывшей группы Nothing at All. На дебютном одноимённом мини-альбоме 1999 года звучит рёв гаражного панка, вдохновлённый группами AC/DC и Motörhead. В период 1999-2000 гг. группа приступает к активной концертной деятельности, помимо Новой Зеландии гастролирует по Японии и Австралии. Издание сингла Ladies Man, который будет включен в дебютный альбом, произошло в 2000 году. А сам дебютный альбом 6Twenty появился в 2001 году, после которого группа выступала в США и Великобритании.

В мае 2006 года источник Breakfast сообщил, что после восьми лет существования группа берёт перерыв на неопределённый срок. После раскола Jimmy формирует группу Luger Boa, которая гастролировала вместе с Shihad. Dion переезжает в Нью-Йорк, где формирует группу The True Lovers, а также играет на басу в группе A Place to Bury Strangers. Барабанщик Rich Mixture переходит в группу The Rock n Roll Machine, а басист Vaughan Williams — в Shocking Pinks.

Дискография

Альбомы/мини-альбомы

Featured appearances
The group have appeared on some compilations and soundtracks since the early 2000s. The following is a list of these albums that have featured tracks by The D4.

Singles

Видеоклипы
The D4 - What I Want
The D4 - Exit to the City
The D4 - Party
The D4 - Out of Control
The D4 - Heartbreaker
The D4 - Get Loose

Примечания

Ссылки
The D4 At NZ Music 
Infectious Records

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2006 году
Группы гаражного рока
Музыкальные коллективы Новой Зеландии